Osoby o tym nazwisku:
 Edgar Aristide Maranta – rzymskokatolicki duchowny

Inne:
 Maranta – rodzaj wiecznie zielonych roślin z rodziny marantowatych